

Géographie

Le nom de « Saxe » peut faire référence à plusieurs Länder allemands :
 le Land de Saxe, correspondant à l'ancien royaume de Saxe ;
 le Land de Saxe-Anhalt, correspondant à l'ancienne Saxe prussienne et au duché d'Anhalt ;
 le Land de Basse-Saxe, comprenant les anciens royaume de Hanovre, grand-duché d'Oldenbourg, duché de Brunswick et principauté de Schaumbourg-Lippe ;
 le land de Thuringe, correspondant aux anciens duchés saxons.

La Saxe, hameau et sommet sur la commune de Courmayeur.

Histoire 

Le nom de « Saxe » peut faire référence à plusieurs appellations historiques :

 Saxe primitive
 Duché de Saxe (v. 804-1296)
 Électorat de Saxe (1356-1806)
 Royaume de Saxe (1806-1918)
 État libre de Saxe (1920-1952)

 Duchés saxons (issus des partages entre frères) :
 Duché de Saxe-Altenbourg (1603-1672, puis 1826-1918)
 Duché de Saxe-Cobourg (1596-1633, puis 1680-1735)
 Duché de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1735-1826)
 Duché de Saxe-Cobourg et Gotha (1826-1918)
 Duché de Saxe-Eisenach (1596-1638, puis 1640-1644, puis 1662-1809)
 Duché de Saxe-Eisenberg (1680-1707)
 Duché de Saxe-Gotha (1640-1680)
 Duché de Saxe-Gotha-Altenbourg (1672-1825)
 Duché de Saxe-Hildburghausen (1680-1825)
 Duché de Saxe-Iéna (1672-1690)
 Duché de Saxe-Meiningen (1680-1918)
 Duché de Saxe-Mersebourg (1656-1738)
 Duché de Saxe-Römhild (1680-1710)
 Duché de Saxe-Saalfeld (1680-1735)
 Duché de Saxe-Weimar (1572-1809)
 Grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach (1809-1918)
 Duché de Saxe-Weissenfels (1656-1746)
 Duché de Saxe-Zeitz (1656-1718)

 Autres divisions :
 Comté palatin de Saxe
 Saxe prussienne (1816-1945)

 Souverains :
 Liste des souverains de Saxe

Patronymes 
 James B. Saxe, informaticien américain

Autres 

 Poule de Saxe, race de poule domestique du Land du même nom.
 Un saxe est un objet fait de porcelaine.